Бары́ш Алпайку́т (; род. 20 июля 1987; Стамбул, Турция) — турецкий актёр. Снимался в сериалах «Прилив», «Курт Сеит и Александра» и «Чёрная любовь»

Биография 
Барыш Алпайкут родился 20 июля 1987 года в Стамбуле, Турция.
С раннего детства он решил, что будет актёром. Родители всячески поддерживали его в этом и способствовали его развитию.

Карьера 
После школы Барыш поступил на актерский факультет Стамбульского университета. После его окончания, снимался в рекламных роликах. Спустя время его пригласили на съёмки сериала «Kirli Beyaz». Там он появился лишь в нескольких эпизодах, но из-за хорошей игры и привлекательной внешности его запомнили и в 2011-2012 годах он принял участие в сериале «Однажды в Османской империи». В 2013-2015 годах снимался в сериале «Прилив». В 2014 году снялся в сериале «Курт Сеит и Александра». В 2015–2016 годах снимался в сериале «Чёрная любовь».

Личная жизнь 
Его рост – 177 см. Примерный вес – 76 кг.
Барыш – активный человек. В свободное время занимается боевыми искусствами (дзюдо, айкидо), плаваньем, фитнесом, а также, футболом и верховой ездой. Также, как утверждают источники, Барыш специализируется на японских боевых искусствах и является одним из немногих иностранных учеников 600-летней частной школы самураев в Японии. Он достиг уровня самурая после долгих тренировок.

В 2021 году появились слухи, о том, что Барыш Алпайкут женился на девушке, с которой встречался несколько лет. Известно лишь только то, что её зовут Ноура и она родом из Туниса.

Фильмография 
{| class="wikitable"
|+
!Год
!Русское название
!Турецкое название
!Роль
!Заметки
|-
|2009-2013
|Сакарья-Фырат
|Sakarya-Firat
|
|Второстепенная роль
|-
|2011-2012
|Однажды в Османской империи
|Bir Zamanlar Osmanli: Kiyam
|
|Второстепенная роль
|-
|2013-2015
|Прилив
|Medcezir
|Узай
|Второстепенная роль
|-
|2014
|Курт Сеит и Александра
|Kurt Seyit ve Şura
|Осман
|Второстепенная роль
|-
|2015-2016
|Черная любовь
|Kara Sevda
|Озан Сизин
|Второстепенная роль